Степан Лианозов:
 Лианозов, Степан Георгиевич (1872—1949) — российский промышленник.
 Лианозов, Степан Мартынович (?—1894) — российский предприниматель.